880 steht für:
 880 n. Chr.
 Convair CV-880 (IATA-Flugzeugtypencode), vierstrahliges Verkehrsflugzeug 
 Dodge 880, US-Automobil

Siehe auch: